Томаш Татар (; ) — словацкий хоккеист, крайний нападающий, игрок клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года.

Игровая карьера

Клубная 

Татар был выбран под общим 60-м номером во 2-м раунде клубом «Детройт Ред Уингз» на драфте НХЛ 2009 года. Так же был задрафтован клубом из КХЛ-«СКА» в 1-м раунде под общим 15-м номером в том же 2009 году. После подписания трёхлетнего контракта с «Ред Уингз» отправился играть в фарм-клуб «Ред Уингз»-«Гранд-Рапидс Гриффинс», где и провёл весь сезон.

В первой же дебютной игре в НХЛ, 31 декабря 2010 года, забросил шайбу в ворота Дуэйна Ролосона в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13 играл в Словацкой экстралиге в составе «СХК 37 Пьештяны». За «Ред Уингз» сыграл 18 матчей. В составе «Гранд-Рапидс Гриффинс» выиграл Кубок Колдера и получил «Джэк Эй Баттерфилд Трофи», как самый ценный игрок плей-офф Кубка Колдера.

Начиная с сезона 2013/14 стал игроком основного состава «Детройт Ред Уингз».

Летом 2017 года продлил контракт с «Детройтом» на 4 года и $ 21,2 млн.

26 февраля 2018 года был обменян в «Вегас Голден Найтс». Всего, за 7 сезонов в «Детройте» забросил 115 шайб и набрал 222 очка в 407 играх.

10 сентября 2018 года вместе с Ником Сузуки был обменян в «Монреаль Канадиенс» на Макса Пачиоретти. В «Канадиенс» провёл три сезона.

5 августа 2021 года в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт на 9 млн долларов с «Нью-Джерси Девилз». В сезоне 2021/22 сыграл 76 матчей и набрал 30 очков (15+15), «Девилз» не сумели выйти в плей-офф.

23 декабря 2022 года забросил свою 200-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ.

Международная 
Выступал в составе сборной Словакии на молодёжном чемпионате мира в 2009 году, где словаки стали четвёртыми на турнире, проиграв в матче за 3-е место сборной России, а сам Татар в семи матчах забросил 7 шайб и отдал 4 результативные передачи, заработав тем самым 11 очков. На молодёжном чемпионате мира 2010 года сыграл 6 матчей, записав на свой счёт 5 очков по системе гол + пас (3+2). В том же году принял участие в составе национальной сборной Словакии на чемпионате мира.

На чемпионате мира 2012 года словаки с Томашем в составе дошли до финала, где уступили сборной России со счётом 2:6.

Играл на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи провёл 4 игры и забросил 1 шайбу и отдал 1 результативную передачу.

Вошёл в состав сборной Европы на Кубке мира 2016 года, где команда добралась до финала, уступив там в двух встречах сборной Канады.

Статистика

Клубная карьера

Международные турниры

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Зволен»
Игроки «СХК 37 Пьештяны»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»